Bouchardeau ist der Familienname folgender Personen:

 Huguette Bouchardeau (* 1935), französische Politikerin und Autorin
 Lucien Bouchardeau (1961–2018), nigrischer Fußballschiedsrichter